Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Narwhal, d’après le mammifère marin, le narval :

 Le  est un destroyer de classe M de l’Amirauté, lancé en 1915. Il a été impliqué dans une collision en 1919 qui lui a cassé le dos, et a été démoli en 1920.
 Le  est un sous-marin de classe Grampus, lancé en 1935 et perdu pour une cause inconnue en 1940. Il a été retrouvé en 2017.
 Le  est un sous-marin de classe Porpoise, lancé en 1957 et coulé comme cible en 1983.

Notes et références 

Narwhal